El WPT Abu Dhabi Master 2023 (cuyo nombre oficial es "WPT Modon Abu Dhabi Padel Master 2023") fue el primer torneo de la undécima edición de World Padel Tour. Se disputó entre el 18 y el 26 de febrero de 2023 en el Bab Al Nojoum de la isla Hudayriat, en la ciudad de Abu Dabi. Fue el primer torneo de la historia de WPT que otorgó 2.000 puntos para el ranking a cada jugador y jugadora de las parejas ganadoras, ya que hasta entonces la victoria en los torneos Master se premiaba con 1.700 puntos.

En modalidad femenina, Ariana Sánchez y Paula Josemaría vencieron a Gemma Triay y Alejandra Salazar en la final, recuperando así el número 1 del ranking que perdieron en el Master Final 2022 y les impidió acabar el año como tales.

En modalidad masculina, la nueva joven pareja formada por Agustín Tapia y Arturo Coello demostraron que aspiran a llegar a lo más alto, venciendo en la final a los número uno Alejandro Galán y Juan Lebrón, los cuales aún tienen una amplia ventaja de puntos en el ranking.

Parejas inscritas

Categoría masculina

Categoría femenina

Partidos y resultados

Horarios 
Los partidos empezaron el sábado en el club "321 Sports" con las previas. Los emparejamientos y horarios del cuadro final se revelaron el 9 de febrero. 

 Sábado 18: 1ª y 2ª ronda de previa masculina;
 Domingo 19: 3ª ronda de previa masculina y 1ª y 2ª ronda de previa femenina;
 Lunes 20: última ronda de previas masculinas y femeninas;
 Martes 21: dieciseisavos de final;
 Miércoles 22: dieciseisavos de final;
 Jueves 23: octavos de final;
 Viernes 24: cuartos de final;
 Sábado 25: semifinales;
 Domingo 26: finales.

Cuadro Final masculino

Cuadro Final femenino

Clasificados de Previa

Dieciseisavos de Final 

**Se retrasa al día siguiente debido a la humedad.

Octavos de Final

Cuartos de Final

Semifinales

Finales 

*Aclaraciones:

 Hora LOCAL UTC+4 (ESP -3, ARG -7, MÉX -10);
 "O.J." significa orden de juego, que puede ser 2º, 3º o 4º de la mañana (M) o de la tarde (T). Para el O.J.1º se escribe simplemente la hora;
 Sólo se retransmiten los partidos de la pista central (pista 1), por algún motivo que nadie conoce.

Referencias 

World Padel Tour